Névorus — pays imaginaire créé par l’écrivain russe Grigoriy Demidovtsev qui y situe l’action de ses plusieurs œuvres. Le mot «Névorus» veut dire en russe «Russie de Néva» ou «La Russie sur le fleuve de Néva». La Névorus est représentée comme un état ayant hérité des traditions de Novgorod la Grande, importante ville médiévale. Dans les œuvres de Demidovtsev, Novgorod n’est pas conquis par la Moscovie, et ses traditions servent de base pour la fondation de la Névorus, état puissant qui mène une politique expansionniste et annexe une partie de la Sibérie, l’Extrême Orient russe, les Pays baltes, la Scandinavie, l’Islande, le Groenland et une partie d’Amérique du Nord, y compris Alaska et Canada, sans compter plusieurs îles océaniques et archipels. L'État Moscovite, pourtant, reste indépendant de la Névorus. Demidovtsev met en relief l’opposition entre la Névorus, état progressif qui prend soin de ses citoyens, et la Moscovie statique et impérialiste.
La Névorus de Demidovtsev emploie activement le potentiel intellectuel de ses citoyens nonobstant de leur origine.

Pays de fiction en Europe